ELN est un sigle qui peut désigner :
 , un type de titres de créance ;
 Ejército de Liberación Nacional (en français Armée de libération nationale), une guérilla active en Colombie ;
 Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (en français, Armée de libération nationale de Bolivie), une guérilla initiée par Che Guevara qui opéra en Bolivie en 1966 et 1967 ;
  (en français, cahier de laboratoire électronique), un programme informatique conçu pour remplacer les cahiers de laboratoire en papier.
 Voir aussi  ALN